Zelki ist der Name folgender Orte in Polen:
 Zelki (Wydminy), deutsch Neuhoff, Dorf im Powiat Giżycki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Zelki Dąbrowe, Dorf im Powiat Makowski in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Żelki